Renovación Nacional se puede referir a:

Renovación Nacional, partido político de Chile.
Renovación Nacional, partido político de Perú.